test Wilcoxona dla dwóch prób
 test Wilcoxona dla par obserwacji